

Врховець — населений пункт в Загребській жупанії у складі міста Врбовець.
 Врховець-Беднянський — населений пункт в Вараждинській жупанії у складі громади Бедня.
 Іванецький Врховець — населений пункт в Вараждинській жупанії у складі міста Іванець.
 Каменицький Врховець — населений пункт в Вараждинській жупанії у складі міста Лепоглава.

 Блаж Врховець (* 1992) — словенський футболіст, центральний півзахисник клубу «Марибор» та національної збірної Словенії.